De Bios (Alkmaar), een gebouw in Alkmaar
 De Bios (Drachten), een bioscoop in Drachten

Zie ook
 Bios (doorverwijspagina)